Norrtälje község () Svédország 290 községének egyike. Stockholm megyében található, székhelye Norrtälje.

Települések 
A község települései:

Spillersboda 2010-től a nyaralók nagy száma miatt nem minősül településnek.

Népesség

Jegyzetek

További információk  
 Hivatalos honlap 

Stockholm megye községei